Okręty US Navy o nazwie USS "General Putnam":
 Pierwszy  był holownikiem i kanonierką z okresu wojny secesyjnej.
 Drugi  był promem. Używany w czasie I wojny światowej.

General Putnam